Yagi bezeichnet:

 Yagi-Uda-Antenne, benannt nach Yagi Hidetsugu
 Yagi (Han), ein japanisches Lehen

Yagi ist der Familienname folgender Personen:

 Yagi Hidetsugu (1886–1976), japanischer Physiker, Mitentwickler der Yagi-Uda-Antenne
 Hirokazu Yagi (* 1959), japanischer Skispringer
 Yagi Jūkichi (1898–1927), japanischer Schriftsteller
 Masao Yagi (1932–1991), japanischer Jazzpianist, Arrangeur und Filmkomponist 
 Michiyo Yagi (* 1962), japanische Koto-Spielerin
 Norihiro Yagi (* 1968), japanischer Manga-Zeichner
 Sadaharu Yagi, japanischer Musikproduzent, Mixing Engineer und Recording Engineer
 Seiichi Yagi (* 1932), japanischer Theologe
 Takeshi Yagi (* 1954), japanischer Diplomat
 Tamami Yagi (* 1959), japanische Hochspringerin
 Yōko Yagi (* 1980), japanische Langstreckenläuferin
 Yagi Yoshinori (1911–1999), japanischer Schriftsteller

Siehe auch:

 Yaghi